Mørkøre ist der Name folgender Personen:

 Allan Mørkøre (* 1971), färöischer Fußballspieler
 Elspa Mørkøre (* 1991), färöische Schwimmerin
 Kurt Mørkøre (* 1969), färöischer Fußballspieler